Kije (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Pińczowski
 Kije (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het district Olecki
 Kije (Lubusz), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in het district Zielonogórski
 Kije (powiat Pajęczański), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Pajęczański
 Kije (powiat Sieradzki), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Sieradzki
 Kije (Święty Krzyż), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in het district Pińczowski
 Kije (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in het district Koszaliński